Barbavara ima više značenja:
 Barbavara, Lodi
 Barbavara, Pavia